Кышты́м — город (с 1934 года) областного подчинения в Челябинской области России. Население  человек (), двенадцатый по количеству жителей город в Челябинской области. Административный центр Кыштымского городского округа. Основан в 1757 году, как два горнозаводских поселения Нижнекыштымский и Верхнекыштымский Заводы.

География 

Расположен на границе Южного и Среднего Урала, на реке Кыштым, в 90 км от областного центра города Челябинска. В 5 км от города расположено озеро Большая Акуля. Город окружён лесами и озёрами, на его территории и вокруг более 30 озёр. В непосредственной близости находятся природные памятники: Сугомакская пещера, гора Сугомак, озеро Сугомак, составляющие Сугомакский территориально-природный комплекс.

Этимология 

Исследователи приводят два варианта происхождения названия города: по одной версии, кыштымами назывались народы, которые платили дань другому народу, по другой версии, название имеет башкирское происхождение и переводится с башкирского языка как «кышкы» — зимний, «кыштаным» — зимовать, «кыштау» — зимовка.

История 

Верхне- и Нижнекыштымский заводы были построены одним из представителей династии Демидовых: Никитой Никитичем в 1755 году. Сначала началось строительство Верхнекыштымского чугунолитейного, затем Нижнекыштымского железоделательного завода. Годом основания Кыштыма считается 1757 год, когда были запущены эти заводы. Первоначально это были два населённых пункта в нескольких километрах друг от друга. Как и многие горнозаводские поселения, они назывались также, как и сами предприятия. Славились кыштымские заводы своим железом с маркой «Два соболя» не только в России, но и за границей.

Первая кыштымская церковь была освящена в честь сошествия Святого Духа на Апостолов в 1765 году.

В годы Крестьянской войны под предводительством Емельяна Пугачёва в 1774 году заводы были захвачены восставшими, позднее были сожжены и разграблены, а восстановлены к 1776 году. Один из отрядов под предводительством Ивана Грязнова стоял в Кыштыме.

В 1809 году заводы купил Л.И. Расторгуев. Кроме расширения металлургического производства, с 1813 года в районе Сак-Элги он начал промышленную добычу золота.

В 1822-1823 годах Кыштым вошёл в российскую историю первым восстанием рабочих (рабочих и мастеровых, приписанных к заводам) под руководством Клима Косолапова. Мастеровые заводов создали «мировую избу», которая руководила производством, контролировала распределение продовольствия, занималась охраной порядка в посёлке и на заводах.

В 1823 году управляющим заводами стал Г.Ф. Зотов, прозванный народом «кыштымским зверем». Сохранились рассказы об ужасающей эксплуатации, которой подвергал он крепостных людей.

В 1887 году управляющим Кыштымского горного округа, одного из крупнейших  на Урале, назначен горный инженер Павел Михайлович Карпинский. В это время в Кыштымский горный округ входили Каслинский, Нязепетровский, Шемахинский, Теченский и Кыштымский заводы.

В 1891 году были закончены изыскательские работы для строительства ветки Екатеринбург  — Челябинск Уральской горнозаводской железной дороги. 28 (15) октября 1896 года в Кыштым прибыл первый паровоз. С этого времени металл, выплавляемый на Кыштымском и Каслинском заводах, и изделия из него начали вывозиться с Урала в европейскую часть России по железной дороге. До этого доставка осуществлялась сезонно путём сплава в коломенках по реке Уфе, далее по Белой, Каме и Волге из Сорокинской пристани (ныне село Шемаха Нязепетровского района), куда металл и другая продукция заводов доставлялась на конных повозках.

К концу XIX века на заводах были развиты доменное, мартеновское, сварочное, механическое производства. Ежегодно выплавлялось до 10 000 тонн чугуна и около 16 000 тонн железа. В поселении Верхнекыштымский завод проживало около 18 000 душ обоего пола, в Нижнекыштымском заводе — около 2 000 чел. Население, в основном, состояло из привезённых  крепостных из Московской, Тульской, Нижегородской и других губерний Российской империи. Административно-территориально населённые пункты входили в Екатеринбургский уезд Пермской губернии.

В 1899 году была открыта церковно-приходская школа.

В конце XIX века заводами руководили вольнонаемные управляющие, а в начале XX века они переходят под управление иностранного капитала — акционерного общества, одним из учредителей которого был шотландский миллионер и предприниматель Лесли Уркварт.Он был владельцем завода вплоть до революции 1917-го года. На его письмо о предоставлении концессии Ленин ответил отказом, и завод был национализирован.

Герберт Гувер, будущий 31-й президент США, создавший вместе с несколькими партнёрами компанию Zinc Corporation (после нескольких слияний вошла в состав Rio Tinto), с 1908 года работал на Кыштымском медеплавильном заводе горным инженером. Он создал акционерное общество Кыштымских горных заводов, скупив предприятия у наследников местного южноуральского купца-олигарха Расторгуева. В кыштымском музее до сих пор хранится книга «отчетов», где существует запись о том, что Гуверу принадлежала часть акций предприятия. В 1908 году завод первым в России приступил к электролитическому рафинированию меди.

Советская власть в Кыштыме была установлена мирным путём, здесь сильное влияние имели большевики во главе с Борисом Швейкиным.

1921 год для Кыштыма стал трагичным, произошёл большой пожар, в котором была уничтожена одна треть жилого фонда, тысячи людей остались без крова, серьёзно пострадали промышленные предприятия. В связи с трагедией в город приезжал председатель ВЦИК М. И. Калинин. К 1925 году промышленные предприятия были восстановлены и начали выпускать продукцию.

В 1934 году, при создании Челябинской области, Кыштым, до этого являвшийся административным центром Кыштымского района Свердловского округа Уральской области, передан в её состав.

Впервые в годы первых пятилеток в Советском Союзе, в Кыштыме был налажен выпуск рафинированной меди, что позволило более активно приступить к реализации плана ГОЭЛРО.

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло около 8 000 кыштымцев, около 3 000 из них, остались на полях сражений. Троим присвоено звание Героя Советского Союза. К концу войны в Кыштыме было 21 предприятие, из них 9  союзного значения, 5 республиканского значения. Кыштымский графит сыграл свою важную роль в оснащении армии современной военной техникой. В город был эвакуирован Ленинградский педагогический институт им. А. И. Герцена. Всего за годы войны город принял 1175 эвакуированных семей. Работало три госпиталя. Во время Великой Отечественной войны в город были эвакуированы из Москвы высшие офицерские курсы «Выстрел».

В годы войны в городе находился Кыштымский лагерь № 180 УНКВД по Челябинской области для интернированных военнопленных иностранных армии.

В 1945 году Кыштым получил статус города областного подчинения.

В 1957 году близлежащие территории подверглась радиоактивному заражению в результате аварии на химкомбинате «Маяк».

В 70-х годах XX века, здесь впервые в СССР начато крупномасштабное производство медной электролитической фольги.

Население

Экономика 

В настоящее время в Кыштыме действует более 50 предприятий всех форм собственности металлургической, горнодобывающей отраслей промышленности, машиностроения и деревообрабатывающего производства, строительного комплекса, лёгкой и пищевой промышленности.

АО «Кыштымский медеэлектролитный завод», бывший демидовский железоделательный, входит в число лучших в мире предприятий по производству высокочистой катодной меди. На основе новых технологий  освоен выпуск селена, теллура, золота и серебра. 

Кыштымское машиностроительное объединение выпускает горно-шахтное оборудование, которое используется на рудных предприятиях России и экспортируется за рубеж. 

Тайгинский карьер — единственный в России производитель кристаллического графита. 

ПАО «Ксанта» на базе кыштымского месторождения каолина производит сырьё, широко применяемое в электротехнической и керамической промышленности при производстве картона, резины, тканей. 

Выпускаются в городе абразивные материалы.

С 2014 года действует предприятие «Русский кварц», единственное предприятие в России, выпускающее кварцевый концентрат для производства высокочистого кварцевого стекла.

Основные предприятия города 

 АО «Кыштымский медеэлектролитный завод»;
 ПАО «Кыштымское машиностроительное объединение»;
 АО «Кыштымский электромеханический завод»;
 АО «Радиозавод»;
 Кыштымский абразивный завод;
 АО «Уралграфит»;
 ООО «Кыштымская фабрика трикотажных изделий»;
 ООО «Уралэлектрофольга»;
 ООО «Стекландия»;
 ООО «Русские пряники»;
 Кондитерская фабрика «Славура»;
 Абразивный завод «Пушкарев»;
 ООО «Кыштымский каолин»;
 Тайгинский горно-обогатительный комбинат;
 АО «Уралмонтажэлектро»;
 Обувная фабрика;
 ОГУП «Кыштымский лесхоз»;
 ОГУП «Сугомакский леспромхоз»;
 ООО «Кыштымское рыбоводное хозяйство»;
 ООО «Кыштыммебель» (группа компаний «Дверона»);
 АО «Акцент»;
 ООО «Кристалл»;
 Кыштымская фабрика швейных спортивных изделий «Динамо»;
 ООО «Уралгортех».

Предприятиями обрабатывающей промышленности за 2009 год отгружено продукции собственного производства по чистым видам деятельности на 7,2 млрд руб. Кыштымский городской округ дважды занимал призовые места во Всероссийском конкурсе финансового развития «Золотой рубль» — первое место в номинации «Лучший средний город по Уральскому федеральному округу» с вручением знака «Золотой рубль» и второе место во Всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное образование» в номинации «Экономика и финансы».

Действует ряд банковских учреждений:
 Кыштымское отделение Сбербанка № 1773;
филиал ПАО «Челябинвестбанк»;
 филиал ПАО «Челиндбанк»;
 филиал Уральского банка реконструкции и развития;
 филиал банка «Российский капитал»;
 филиал банка «Снежинский»;
 филиал банка «Пойдем»;
 филиал банка «Совкомбанк».

Расположена исправительная колония строгого режима ФГУ «Исправительная колония № 10 УФСИН РФ по Челябинской области» (бывшее учреждение ЯВ 48/10), где действуют деревообрабатывающее, металлоперерабатывающее и другие производства, изготавливаются товары народного потребления, работают механический, прессовый и сборочный цеха.

Образование 
В образовательной системе города представлены учреждения дошкольного, общего, среднего, дополнительного,  специального (коррекционного) и профессионального образования. Число общеобразовательных учреждений в Кыштыме составляет 12 школ, 18 дошкольных учреждений, 2 специальных (коррекционных) учреждения, 4 учреждения дополнительного образования детей, центр диагностики и консультирования и межшкольный учебный комбинат «Информационно-компьютерный центр». Действуют медицинский и радиомеханический техникумы, филиалы Челябинского государственного университета, Южно-Уральского института экономики и управления.

Достопримечательности 

Кыштым – это город, в котором храмы выстроены в крест. Подробная информация на портале.

 В основании храм Николая Чудотворца, который возводили в районе Нижне-Кыштымского завода, неподалёку от одноименного пруда. Заложен в 1892 году, освящен в 1896 году.

 В центре, с одного края - Храм Троицы Животворящей, единоверческая церковь.

 С другого края - Собор Рождества Христова (Христорождественский храм). Начало строительства датируется 1848 годом, продолжалось 9 лет. Роспись московские мастера завершили в 1902 году. Построен на возвышении Верхне-Кыштымского поселка. Высота главного купола 50 метров, а колокольни – 71 метр. Общая площадь здания 2000 квадратных метров.

 В верхней части - Церковь во имя Сошествия Святого Духа на Апостолов. Одна из двух старейших каменных церквей на Южном Урале. Приказал возвести церковь Никита Никитович Демидов, была построена с 1759 по 1764 год. Двухэтажное здание по одной из версий выполняло еще и оборонительные функции, защищая завод и дом заводчика от атак со стороны пруда. Материал для строительства – камень от вскрышных работ на ближайших рудниках и кирпич. Все скреплялось раствором, что и обеспечило долговечность конструкции. 

 Соборная мечеть. Строительство началось в 2000 году и было завершено в 2010 году. Разработкой проекта занимался председатель Кыштымского махалля мечети Мавлит Исламов. Детализацию проекта выполнял институт «Челябгражданпроект». Наблюдение за соблюдением канонов ислама вел глава регионального духовного управления мусульман Ринат хазрат Раев. Здание возведено с большим запасом прочности. Фундамент строили с углублением на 3,6 метра. Стены сложили почти метровой толщины. Минарет соборной мечети высотой 33 метра. Большой купол смонтировали диаметром 8,7 метра. Все купола — и большой, и четыре малых — как и верхнюю часть минарета покрыли нитридом титана, который защищает их от коррозии и создает оттенок золота.

 Народный дом — кыштымский прототип дворцов культуры советского периода. В 1903 году баронесса Клавдия Владимировна Меллер-Закомельская — наследница большого состояния, включающего производства в Кыштыме, предложила организовать народный дом, по-нашему клуб или Дом культуры. В Доме народных развлечений действовали кружки по разным направлениям, был обустроен зрительный зал на 80 мест. Среди творческих коллективов свои занятия здесь начали хоры педагогов и врачей, появился народный театр и струнный оркестр представителей чугунолитейного завода. Стали налаживаться контакты с представителями культурных сообществ из крупных городов.

 Кыштымский фонтан. Вода в кыштымский фонтан поступает без дополнительного участия человека и безо всяких насосов. Она бежит по трубам за счет разницы уровней воды и создает необходимое для работы фонтана давление. Технология, похожая на ту, что использовали в римских акведуках и в знаменитых фонтанах Петергофа. Урез воды в пруду, благодаря плотине, находится выше уровня расположения фонтана. Поэтому его струи бьют на высоту этой разницы. Действует принцип сообщающихся сосудов. Фонтан выполнен из чугуна, а отлили его знаменитые каслинские мастера. Версии строительства фонтана можно прочитать в статье.
 Дом культуры металлургов. Строительство началось в 1960-х годах по инициативе трудового коллектива. Строительство шло на общественных началах, в нем принимали участие молодежь, и ветераны КМЭЗ.

 Поклонный крест;
 озеро Увильды;
 гора Сугомак;
 озеро Сугомак;
 Сугомакская пещера;
 гора Егоза и одноимённый горнолыжный центр;
 Каменные (Чёртовы) ворота;
 Чёртов зуб;
 Самсонкин гроб и Дунькин сундук;
 Белый дом; Усадьба Демидовых «Белый дом». Основатель усадьбы Никита Демидов выбрал для строительства центр Кыштыма. Случилось это в 1757 году. Будущее строение возводили на высоком берегу заводского пруда. Предположительно проект первого варианта готовил архитектор Матвей Казаков. Каменное здание было выполнено в стиле барокко и имело в высоту два этажа.

 дом Дружинина;
 Музей боевой славы под открытым небом (фото 1, фото 2);

Военная техника открытого доступа. Боевой арсенал Кыштыма представлен в виде памятников и экспонатов музея под открытым небом. Главным преимуществом музея под открытым небом является то, что каждый экспонат можно не только внимательно рассмотреть и потрогать, но и забраться на него.

 Танк во славу Великой Победы – танк Т-34. В 2005 году по инициативе руководства Кыштымского медеэлектролитного завода напротив Дома культуры металлургов встал на вечную стоянку один из этих танков (координаты: 55.731961,60.567384). Он занял место центральной фигуры мемориала работникам завода, погибшим в борьбе с фашистами в 1941-1945 годах. Имена героев высечены на плитах, установленных полукругом чуть ближе к берегу пруда.

 Зенитная пушка КС-19, которая служит для борьбы с воздушными целями, обладающими скоростью до 1200 км/ч и высотой до 15 км.

 Советский зенитно-ракетный комплекс С-200 — предшественник стоящих на вооружении сегодня комплексов С-300 и С-400. На вооружение поступил в 1967 году. Предназначался для уничтожение воздушных целей на дальних расстояниях. До 1980-х годов экспорт комплекса не производился.

 Истребитель-бомбардировщик третьего поколения МИГ-27К с изменяемой геометрией крыла. Самолет может отрабатывать, как по неподвижным, так и по подвижным целям, находящимся в воздухе и на земле.

 Истребители МИГ-29 были приняты на вооружение советских ВВС в 1982 году. МиГ-29 стал основным истребителем ВВС России. Заказчикам поставлено свыше 1600 МиГ-29 различных модификаций, которые эксплуатируются более чем в 25 странах мира.

Средства массовой информации 

 Кыштымская телерадиокомпания,
 газета «Кыштымский рабочий»,
 газета «Кыштымская барахолка»,
 газета «Кыштымский экспресс»,
 бесплатный еженедельник «Ваша перспектива»,
 бесплатный еженедельник «Метро74 Кыштым»,
 бесплатный журнал «Проект «Рай»
 городская православная газета «Рождественский вестник,
 бесплатная газета «Нескучный город».

Спорт 

Работают несколько физкультурно-оздоровительных комплексов, в прошлом — бассейн «Садко». Регулярно проводится чемпионат города по футболу. Городская футбольная команда «Металлург» регулярно участвует в чемпионатах области. Функционирует ДЮСШ единоборств «Инхело», воспитанники которой регулярно участвуют в различных российских и международных соревнованиях и занимают призовые места..

Развиты лёгкая атлетика, лыжный спорт, шахматы, бокс. 

В Кыштыме родилась чемпионка России и мира по боксу Александра Кулешова.

Горнолыжный курорт «Провинция» расположен в посёлке Слюдорудник, в 15 км от Кыштыма. 

Горнолыжный курорт «Гора Егоза», расположенный на склонах одноимённой вершины (высота 607,7 м), Функционируют 1 подъёмник бугельного типа, трасса «Тюбинг» с подъёмником.

Транспорт 

Через железнодорожную станцию Кыштым Южно-Уральской железной дороги на участке Челябинск-Главный — Верхний Уфалей — Екатеринбург-Пассажирский Уральской рокады следуют пассажирские поезда в Санкт-Петербург, Махачкалу, Екатеринбург, Тюмень, Уфу, Приобье, Оренбург, Нижневартовск, Пензу, Новый Уренгой, Челябинск, пригородные поезда в Верхний Уфалей и Челябинск.

Железная дорога не электрифицирована.

От Кыштымского автовокзала следуют автобусы в Увильды, Слюдорудник,  Новогорный, Северную Кузнечиху, Челябинск, Верхний Уфалей, Миасс, Екатеринбург, Златоуст, Кусу, Касли, Озёрск.

Города-побратимы 
 / Евпатория (Украина/Россия) (с 2015 г.).

См. также 
 Кыштымит — минерал, встречающийся (обнаруженный) в Кыштымском горном округе.
 Кыштымская авария
 Кыштымский карлик
 Анбаш
 Флаг Кыштыма
 Строительство 859 и ИТЛ

Примечания

Литература 
 
 
 Кыштымский завод. Нижне-Кыштымский завод. Единоверческие церкви Екатеринбургского уезда (Кыштымский завод. Свято-Троицкая церковь.) // Приходы и церкви Екатеринбургской епархии — Екатеринбург: Братство Св. Праведного Симеона, Верхотурского Чудотворца, 1902.

Ссылки 

 Официальный сайт Кыштымского городского округа
 Фотогалерея Кыштыма
 Краткая история Кыштыма
 История герба Кыштыма
 Христорождественский собор
 Кыштым в энциклопедии «Мой город»
 Карта города Кыштыма

 
Города, основанные в XVIII веке
Населённые пункты Кыштымского городского округа